

Населені пункти та їхні частини

 Антонінув — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Антонінув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Антонінув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Антонінув — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Антонінув — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Антонінув — частина села Тумусін в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Антонінув — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки